Финал Кубка Бельгии по футболу 1999/2000 состоялся 14 мая 2000 года. «Генк» переиграл льежский «Стандард» со счётом 4:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2000
Бельгия
Матчи ФК «Генк»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
События 14 мая
Май 2000 года
Спорт в Бельгии в 2000 году